Пепен () — коммуна во Франции, департамент Альпы Верхнего Прованса.
 Пепен () — коммуна во Франции, департамент Буш-дю-Рон.
 Пепен, Эрнест (род. 1950) — французский писатель вест-индского происхождения, политический деятель.